Анато́лий Лопа́тин:
 Лопатин, Анатолий Алексеевич (1920—1945) — Герой Советского Союза, майор.
 Лопатин, Анатолий Валерьевич (род. 1968) — российский музыкальный продюсер, поэт-песенник и композитор, аккордеонист.